Maximiliano, duque de Hohenberg ( - ), era hijo del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa Sofía, Duquesa de Hohenberg. Debido a que el matrimonio de sus padres era morganático, fue excluido en la sucesión al trono imperial del Imperio austrohúngaro, del que su padre era presunto heredero y de la herencia de cualquiera de títulos dinásticos, ingresos y propiedades de su padre, aunque no del patrimonio personal del archiduque ni de las propiedades de la madre.

Esbozo biográfico 
Maximiliano nació con un título principesco y designación territorial menor ("von Hohenberg") concedida a su madre en el momento de su matrimonio y a partir de 1905 recibió, junto a sus hermanos, el tratamiento de Su Alteza Serenísima. A pesar de que el emperador Francisco José le otorgó a la duquesa el tratamiento de princesa (Fürstin) en 1909, este no fue heredado por su hijo Maximiliano al momento de su muerte, ya que le fue concedido ad personam. Sin embargo, el 31 de agosto de 1917, el emperador Carlos I le concedió el mismo ducado que ostentaba su madre en carácter hereditario, y con eso aumentó su tratamiento de "Su Alteza Serenísima" (Durchlaucht) a "Alteza" (Hoheit).

Tras el asesinato de sus padres en Sarajevo en 1914, el cual originó el estallido de la Primera Guerra Mundial, el príncipe Maximiliano junto con sus hermanos, Sofía y Ernesto, fueron recogidos por el cuñado y socio de tiro de su padre, el príncipe Jaroslav von Thun und Hohenstein.

En 1919, tras la derrota del Imperio Austro-Húngaro y la caída de los Habsburgo, la nueva república de Checoslovaquia expropió el castillo de Konopiště, la principal residencia de Maximiliano, y otras propiedades de la familia en el que fue el Reino de Bohemia, además de expulsar a los hermanos a Austria. Posteriormente vivieron en Viena y en el palacio de Artstetten en la Baja Austria. Maximiliano obtuvo una licenciatura en Derecho de la Universidad de Graz en 1926. Él fue el encargado de manejar las propiedades de la familia, además de trabajar como abogado.

En marzo de 1938 Austria se convirtió en parte del III Reich como consecuencia del Anschluss. Luego de haber hablado a favor de la independencia de Austria y en contra de los Anschluss, Maximiliano y su hermano fueron detenidos por las autoridades del Reich e internados en el Campo de concentración de Dachau, donde fueron empleados principalmente en la limpieza de las letrinas. Según Leopold Figl, cancieller de Austria culminada la segunda guerra mundial, ambos se mostraron optimistas y mantuvieron relaciones de camaradería con sus compañeros de prisión. Maximiliano fue puesto en libertad luego de seis meses mientras que Ernesto fue trasladado a otros campos de concentración y liberado en 1943. Maximiliano, luego de su liberación, fue obligado a permanecer en el castillo de Artstetten y las autoridades del Reich expropiaron otras propiedades de su familia en Austria.

Después de la liberación de Austria en 1945, los residentes de Artstetten eligieron alcalde a Maximiliano, con la anuencia de las autoridades de ocupación soviéticas, Maximiliano ocupó el cargo durante dos mandatos de cinco años.

Matrimonio y descendencia 
El 16 de noviembre de 1926, el duque Maximiliano contrajo nupcias con la condesa Maria Elisabeth Bona von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee. Fruto del matrimonio nacieron seis hijos:

 Francisco de Hohenberg (1927-1977), duque de Hohenberg desde 1962 hasta su muerte. Casado con la princesa Isabel de Luxemburgo (1922-2011), con descendencia:
 Ana de Hohenberg (nació el 18 de agosto de 1958, en el Castillo de Berg), se casó en 1978 con Romée de La Poëze, conde d'Harambure (tres hijos, divorciada en 1998) y en segundas nupcias en 2005 con el conde Andreas von Bardeau (sin descendencia).
 Sofía de Hohenberg (nacida el 10 de mayo de 1960, en el Castillo de Berg), casada en 1983 con Jean-Louis de Potesta (tres hijos). Sofía está intentando recuperar el castillo de Konopiště, en República Checa, argumentando que los Hohenberg nunca fueron reconocidos como parte de la Casa de Habsburgo, y por tanto las disposiciones del artículo 208 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye y el artículo 3 de la Ley N.º 354 de 1921 en Checoslovaquia, no se aplican a ellos.

 Jorge de Hohenberg, (1929 - 2019), duque de 1977 a 2019. Exembajador de Austria ante la Santa Sede, casó con la princesa Leonor de Auersperg-Breunner, con descendencia:
 Nicólas de Hohenberg (nacido en Boulogne-sur-Seine el 3 de julio de 1961). Duque desde el 25 de julio de 2019. Casado con María Isabel von Westphalen zu Fürstenberg, con descendencia.
 Enriqueta de Hohenberg (nacido en Boulogne-sur-Seine el 9 de noviembre de 1962).
 Maximiliano de Hohenberg (nacido en Buenos Aires el 25 de enero de 1970). Casado con Emilia Oliva Cattaneo Vieti.

 Alberto de Hohenberg (nacido en 1931). Casado con la condesa Leontine von Cassis-Faraone, con descendencia:
 Margarita de Hohenberg (nacida en Viena el 19 de junio de 1963). Casada con el Archiduque Carlos de Austria, con descendencia.
 Leo de Hohenberg (nacido en Viena el 28 de septiembre de 1964). Casado con Rosalind Roque Alcoforado, con descendencia.

 Juan de Hohenberg (1933-2003). Casado con Elisabeth Meilinger-Rehrl, con descendencia:
 Sofía de Hohenberg (nacida en Salzburgo el 26 de mayo de 1970).
 Esteban de Hohenberg (nacido en Salzburgo el 3 de julio de 1972). Casado con Leonie von Kloss.

 Pedro de Hohenberg (nacido en el Castillo de Arstetten el 26 de marzo de 1936), Caballero de Malta, casado con Christine-Maria Meilinger-Rehrl, con descendencia:
 María Cristina de Hohenberg (nacida en Salzburgo el 25 de noviembre de 1970).
 María Teresa de Hohenberg  (nacida en Salzburgo el 31 de julio de 1972). Casada con Anthony Bailey, oficial de la Orden del Imperio británico.

 Gerardo de Hohenberg (nacido en 1941). Sin descendencia.

Títulos y tratamiento 
Maximiliano ostentó a lo largo de su vida los siguientes títulos:
 1902-1905: Príncipe Maximiliano de Hohenberg
 1905-1917: Su Alteza Serenísima el Príncipe Maximiliano de Hohenberg
 1917-1962: Su Alteza Maximiliano, duque de Hohenberg

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Duques de Austria
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Monárquicos de Austria